'Риаз:

 Риаз — мужское имя арабского происхождения, например:
 Уд-Дин, Риаз (1942—2001) — пакистанский хоккеист.
 Риаз'' (RIAZ) — акроним от рабби Исаак Ор Заруа.

Примечания